Лаубер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаубер, Августа (1810—1880) — немецкая актриса.
 Лаубер, Дежё (1879—1966) — венгерский спортсмен и архитектор.